Edmonton Drillers ist der Name folgender kanadischer Fußballfranchises:

 Edmonton Drillers (NASL), das von 1979 bis 1984 in der North American Soccer League (NASL) spielende Franchise
 Edmonton Drillers (NPSL), das Indoor-Soccer-Franchise, das von 1996 bis 2000 in der National Professional Soccer League (NPSL) spielte
 Edmonton Drillers (CMISL), das Indoor-Soccer-Franchise, das seit 2007 in der Canadian Major Indoor Soccer League (CMISL) spielt